Het seizoen 2015/16 van de Fortuna Liga was het 22ste seizoen van de hoogste Slowaakse voetbalcompetitie sinds de oprichting van de Slowaakse Superliga in 1993. Aan de competitie namen twaalf clubs deel. 

De regerend landskampioen was AS Trencín. De club onder leiding van trainer-coach Martin Ševela wist te titel te prolongeren. Trencín pakte de koppositie in de vierde speelronde en stond deze vervolgens niet meer af. De competitie begon op 18 juli 2015 en eindigde op 20 mei 2016.

Teams 
Zemplín Michalovce, de kampioen uit de 2. Liga, en MFK Skalica, de runner-up, promoveerden vanuit de 2. Liga. Zij namen de plaats in van Dukla Banská Bystrica, dat vorig seizoen als laatste eindigde en FC VSS Košice. Daarmee maakte zij hun debuut op het hoogste niveau in Slowakije. Košice, dat vorig seizoen als zesde eindigde, wist geen licentie te bemachtigen voor het seizoen 2015/16 en werd om die reden vervangen.

Trainerswissels

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2015/16 uit in de Fortuna Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Positieverloop per club 

 

Competitievoetbal 2015/16
Slowaakse voetbalcompetitie